Василий Ключарёв:
 Ключарёв, Василий Андреевич (род. 1972) — исследователь и преподаватель в Университете Базеля (Швейцария). Является ведущим экспертом в нейробиологических основах социального влияния и нейроэкономике.
 Ключарёв, Василий Васильевич (1728—1800) — черносошный (государственный) крестьянин, депутат Комиссии об Уложении.